ILS steht für:
 Inscriptiones Latinae selectae, Inschriftensammlung, herausgegeben von Hermann Dessau
 Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Dortmund
 Institut für Lernsysteme, größte Fernschule in Deutschland
 Instrumentenlandesystem, Navigationssystem zum Anflug auf Flugplätze
 Insurance Linked Securities, siehe Versicherungsverbriefung
 Integrated Library System, Integriertes Bibliothekssystem, siehe Bibliothekssystem
 Integrated Logistics Support, integrierte logistische Unterstützung
 Integrierte Leitstelle, Zentrale für die Alarmierung und Koordinierung von Feuerwehr und Rettungsdienst
 Intelligent Light System, Scheinwerfer-System Mercedes-Benz E-Klasse ab Modellpflege E-Klasse W211
 International Launch Services, Vermarkter der Trägerrakete Proton
 International Libertarian Solidarity, anarchistische Organisation
 International Life Saving Federation, internationaler Verband der Wasserrettungsorganisationen
 Internationale Lenin-Schule, eine Ausbildungsstätte der Komintern
 Internet Link Services, ein Übertragungsverfahren im HbbTV via Satellit oder DVB-T2
 Italian Linux Society, Dachverband der italienischen Linux User Groups, siehe Linux User Group
 Schekel, Währung Israels, nach ISO 4217

Ils steht für:
 Ils (Gehle), Nebenfluss der Gehle
 Them (2006), original Ils, französischer Horrorfilm (2006)

Ils ist der Familienname folgender Personen:
  Hans Ils (1906–1988), deutscher Politiker (SPD) und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, MdB

ils steht für:
 International Sign (ISO-639-3-Code), internationale Gebärdensprache

ILS